Bekim ist ein  albanischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „der Segen“, der gelegentlich auch außerhalb Albaniens auftritt.

Namensträger 

 Bekim Balaj (* 1991), albanischer Fußballspieler
 Bekim Rinik Carolus (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Bekim Fehmiu (1936–2010), jugoslawischer Schauspieler
 Bekim Kastrati (* 1979), albanischer Fußballspieler
 Bekim Latifi (* 1994), deutsch-albanischer Theater- und Filmschauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Albanischer Personenname